Il doppio del torneo di tennis Gramado Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Richard Matuszewski e John Sullivan che hanno battuto in finale Nelson Aerts e Fernando Roese 7-6, 6-7, 6-3.

Teste di serie

 Nelson Aerts /  Fernando Roese (finale)
 Ricardo Acioly /  Danilo Marcelino (quarti di finale)

 Lan Bale /  Michael Daniel (primo turno)
 Juan Carlos Báguena /  Luis Lobo (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Gramado Challenger 1992